Улица Ломоно́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о выдающемся русском учёном М. В. Ломоносове.

Белоруссия 
 Улица Михаила Ломоносова (бывшая Гомельская) — улица в микрорайоне «Костюковка» города Гомеля.

Крым 
 Улица Ломоносова — улица Ялте.

Латвия 
 Улица Ломоносова — улица в Даугавпилсе.
 Улица Ломоносова — улица в Риге.

Россия 
 Улица Ломоносова — улица в Барнауле.
 Улица Ломоносова — улица в Бийске.
 Улица Ломоносова — улица в Великом Новгороде.
 Улица Ломоносова — улица в Владимире.
 Улица Ломоносова — улица в Воронеже.
 Улица Ломоносова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Ломоносова — улица в Ижевске.
 Улица Ломоносова — улица в Кирове.
 Улица Ломоносова — улица в Краснодаре.
 Улица Ломоносова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Ломоносова — улица в Мариинском Посаде.
 Улица Ломоносова — улица в Мурманске.
 Улица Ломоносова — улица в Новосибирске.
 Улица Ломоносова — улица в Орле.
 Улица Ломоносова — улица в Петрозаводске.
 Улица Ломоносова — улица в Павлове.
 Улица Ломоносова — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Ломоносова — улица в Центральном районе.
 Улица Ломоносова — улица в Красном Селе.
 Улица Ломоносова — улица в Ломоносове.
 Улица Ломоносова — улица в Пушкине.
 Улица Ломоносова — улица в Саратове.
 Улица Ломоносова — улица в Северодвинске.
 Улица Ломоносова — улица в Смоленске.
 Улица Ломоносова — улица в Ставрополе.
 Улица Ломоносова — улица в Старой Руссе.
 Улица Ломоносова — улица в Сургуте.
 Улица Ломоносова — улица в Томске.
 Улица Ломоносова — улица в Череповце.
 Улица Ломоносова — улица в Хабаровске.
 Улица Ломоносова — улица в Ханты-Мансийске.
 Улица Ломоносова — улица в Энгельсе (Саратовская область).

Украина 
 Улица Ломоносова — улица в Донецке.
 Улица Ломоносова — название улицы Юлии Здановской в Киеве в 1957—2022 годах.
 Улица Ломоносова — улица в Мелитополе.
 Улица Ломоносова — улица в Харькове.
 Улица Ломоносова — улица в Чернигове.
 Улица Ломоносова — прежнее (до 2007 года) название переулка Леси Украинки в Одессе.

Эстония 
 Улица Михаила Ломоносова — название улицы Гонсиори в Таллине в 1950—1991 годах.

См. также 
 
 
 Мост Ломоносова
 Переулок Ломоносова (Петергоф)